Легка поведінка може значити:
 Легка поведінка — п'єса Ноеля Коварда.
 Легка поведінка (фільм, 1928) — англійський трилер режисера Альфреда Гічкока 1928 року.
 Легка поведінка (фільм, 2008) — британська романтична комедія Стефана Елліотта, ремейк однойменного фільму Альфреда Гічкока 1928 року.